Ратхор ():
 Ратхор (клан) — клан раджпутов, обитающий в Северной Индии.
 Ратхор, Раджьявардхан (род. 1970) — индийский политик, бывший спортсмен-стрелок.